The Butcher Shop — перший мікстейп американського репера Esham, виданий лейблом Reel Life Productions 25 березня 2008 р. У записі релізу взяли участь Big Herk, Bizarre, Insane Clown Posse, King Gordy, Royce da 5'9", Trick-Trick та ін. Саме на цьому мікстейпі King Gordy та Bizarre уперше з'являються як дует The Davidians. 

Перші шість пісень релізу також присутні на 6-трековому міні-альбомі Lamb Chopz, випущеному 30 жовтня 2007 р. Послідовність цих композицій на двох релізах ідентична. The Butcher Shop посів 86-ту сходинку чарту Top R&B/Hip-Hop Albums.

Список пісень

Посилання 

Альбоми Esham